Те́ри Линн Хэ́тчер (; род. , Пало-Алто, Калифорния) — американская актриса и писательница, наиболее известная по ролям Сьюзан Майер в телесериале «Отчаянные домохозяйки» (2004—2012) за которую она получила премию «Золотой глобус» в 2005 году и номинировалась на «Эмми», и Лоис Лейн в сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» (1993—1997).

Ранняя жизнь 
Тери Линн Хэтчер родилась 8 декабря 1964 года в Пало-Алто, штат Калифорния и провела детство в соседнем Саннивейле. В семье она — единственный ребёнок. Её отец — физик ядерщик, а мать — программист. В детстве она увлекалась танцами и ездила с отцом на рыбалку. В школе была известной заводилой. Сразу после окончания школы она пошла в Американскую Консерваторию в Сан-Франциско, а параллельно с этим она изучала математику в колледже.

Карьера 
Хэтчер начала карьеру на телевидении со второстепенных ролей в таких сериалах как «Лодка любви», «Секретный агент Макгайвер», и позже в дневной мыльной опере «Капитолий». Она продолжала появляться в эпизодах прайм-тайм сериалов, таких как «Звёздный путь: Следующее поколение», «Закон Лос-Анджелеса», «Квантовый скачок», «Мерфи Браун» и «Байки из склепа», а в 1989 году дебютировала на большом экране в фильме «Большая картина». Она позже продолжила сниматься в кино, играя второстепенные роли в таких фильмах как «Танго и Кэш», «Мыльная пена» и «Разговор начистоту».

Хэтчер добилась первой широкой известности по роли Лоис Лейн в комедийном сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» (1993—1997). После она сыграла заметные роли в таких фильмах как «Два дня в долине» (1996), «Пленники небес» (1996) и пожалуй свою самую известную роль в кино в фильме о Джеймсе Бонде — «Завтра не умрёт никогда» (1997). Пиком в её карьере стало участие в популярном комедийном шоу Saturday Night Live в 1996 году. В последующие годы её карьера пошла на спад, и актриса в основном снималась в малоуспешных проектах. Она также появилась в фильме «Дети шпионов» в 2001 году.

В 2004 году Хэтчер получила одну из главных ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки». Сериал стал одним из самых больших хитов в истории телевидения, а Хэтчер вновь обрела популярность. Она выиграла Премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл и Премию Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале, а также была номинирована на Премию «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале в 2005 году. Сериал просуществовал в эфире восемь сезонов, с 2004 по 2012 год.

Личная жизнь 
С 1985 года по 1988 Хэтчер встречалась с актёром, с которым вместе играла в сериале «Секретный агент Макгайвер», Ричардом Дином Андерсоном, однако они расстались. Вскоре она вышла замуж за Маркуса Литхолда, с которым рассталась уже в 1989 году. После этого актриса долгое время была одна.

27 мая 1994 года Тери Хэтчер вышла замуж за актёра Джона Тенни, спустя три года она родила от него дочь и назвала её Эмерсон Роуз Тенни. Но и этот брак не был счастливым. Зимой 2002 года Тери узнала о самоубийстве девочки-подростка в городе Саннивейл. Она сделала откровенное заявление в прямом эфире телеканала CNN, которое помогло посадить «педофила со стажем» Ричарда Хэйеса Стоуна, виновного в смерти девочки. Стоун издевался над Хэтчер, когда был женат на её тете. Тери не могла больше молчать о травме, нанесенной ей в раннем детстве. Джон, «потрясенный интимной тайной, о которой он ничего прежде не знал, не смог справиться со своими чувствами и ушёл от Тери». Они развелись в марте 2003 года.

В апреле 2006 года Тери Хэтчер выпустила первую книгу-автобиографию «Подгоревший тост и философия жизни» (Burnt Toast: and Other Philosophies of Life).

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Писатели по алфавиту
Фотомодели по алфавиту
Фотомодели США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Актрисы озвучивания США